Ши́лов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Шилов, Алексей Алексеевич (1881—1942) — русский и советский археограф, библиограф и историк.
 Шилов, Афанасий Митрофанович (1892—1954) — советский военный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы.

В 
 Шилов, Валентин Павлович (1917—1995) — советский и российский археолог, специалист по курганным культурам Юга России.
 Шилов, Валерий Васильевич (1940—2014) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер.
 
 
 Шилов, Вячеслав Фёдорович (род. 1970) — российский художник-карикатурист.

Г 
 Шилов, Геннадий Михайлович (род. 1955) — президент ФК «Амкар», гендиректор ЗАО «Сибур-Химпром».
 Шилов, Георгий Евгеньевич (1917—1975) — советский математик и педагог.
 Шилов, Григорий Иосифович (1916—1993) — Герой Советского Союза.

Д

Е 
 Шилов, Евгений Алексеевич (1893—1970) — советский химик-органик, академик.

И 
 
 Шилов, Игорь Александрович (1921—2001) — российский учёный-эколог и биолог.

К 
 Шилов, Константин Владимирович (род. 1945) — российский писатель, литературовед, искусствовед, историк культуры.

Л 
 Шилов, Лев Алексеевич (1932—2004) — российский искусствовед, писатель, архивист.
 Шилов, Леонид Александрович (1928—2006) — советский и российский историк, библиотечный деятель.

М

Н

О 
 Шилов, Олег Иванович (род. 1944) — советский тренер.

П 
 Шилов, Пётр Никифорович (1918—1944) — Герой Советского Союза (1945).

С 
 Шилов, Семён Васильевич (1910—1967) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Шилов, Фёдор Григорьевич (1879—1962) — библиофил, книговед, библиограф.

Ю 
 Шилов, Юрий Алексеевич (род. 1949) —  украинский археолог, развивает псевдоисторическую украинскую версию «арийской» идеи.



Топонимы 
 Шилов Угол — деревня в составе Сидоровичского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

См. также 
 Шило (фамилия)
 Шилово
 Шиловичи
 Шитов
 Шелов

Примечания